Pt100 of Resistance Temperature Detector, een veelvoorkomende temperatuursensor
 Regional Transportation District, een openbaarvervoeragentschap in de Amerikaanse stad Denver
 Station Rotterdam Centraal (afkorting: Rtd)